003 — комбинация цифр, которая может обозначать:

 Агент 003 — персонаж фильмов о Джеймсе Бонде.
 Tyrrell 003 — спортивный автомобиль.
 «003» — калининградская рок-группа 1980-х годов.

См. также 
 3 (число)
 03
 3 год